Stanislav Viatcheslavovitch Iarovoï - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Touïmazy en République de Bachkirie en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie 
Formé au HK Oriol, il débute en junior avec le Rousskie Vitiazi dans la MHL en 2020. En 2022, il découvre la KHL avec le HK Vitiaz.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2020-2021 || Rousskie Vitiazi || MHL || 30|| 3|| 5|| 8|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Rousskie Vitiazi || MHL || 56|| 14|| 19|| 33|| 43|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || Rousskie Vitiazi || MHL || 5|| 5|| 7|| 12|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || HK Vitiaz || KHL || 45|| 9|| 7|| 16|| 2|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2022-2023 || Riazan VDV || VHL || 3|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en Bachkirie
Attaquant de hockey sur glace
Naissance en août 2003
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du HK Riazan